«Локомотив» (Орша)  — хоккейный клуб из города Орша, выступающий в Экстралиге Б. Основан в 2018 году, для выступления в дивизионе Б Экстралиги Чемпионата Беларуси по хоккею.

История клуба 
Клуб создан по указанию Президента страны в 2018 году, на основе минского «Юниора». Заниматься формированием состава начал тренерский штаб во главе с Андреем Рассолько. В дебютном для себя сезоне, клуб стал победителем в Экстралиге Б, и получил право на повышение. Однако летом 2019 года клуб так и не смог сформировать фарм-клуб, что является непременным требованием регламента, в результате место в Экстралиге А занял Могилёв.

Достижения 
 Белорусская Экстралига Б:
 Чемпион 2:: 2018/19, 2019/20

Тренерский штаб 
Главный тренер:
  Игорь Жилинский
Тренер:
  Гиро Алексей
  Иван Усенко
  Домнич Сергей

Состав в сезоне 2021/22

Ссылки 
 Официальная страница Вконтакте ХК «Локомотив»
 Официальная страница Instagram ХК «Локомотив»

Спорт в Орше
Организации Орши
Хоккейные клубы Белоруссии